Haywire bezeichnet unter anderem:
 Haywire (Film), US-amerikanischer Action-Thriller aus dem Jahr 2011 unter der Regie von Steven Soderbergh
 Haywire (Fernsehserie), US-amerikanische Comedy-Fernsehserie aus den Jahren 1990 bis 1991
 Haywire (Band), kanadische Hardrock-Band
 Haywire (Chris-LeDoux-Album), Musikalbum aus dem Jahr 1994
 Haywire (Josh-Turner-Album),  Musikalbum aus dem Jahr 2010